«Донбасс Эквицентр» — конно-спортивный центр в Донецке был основан на базе конноспортивного клуба «Пегас» в 2008 году. Находился в Петровском районе Донецка Адрес: ул. Петровского, 345. Центр был ориентирован на профессиональный конный спорт. Команда «Донбасс Эквицентра» участвовала в национальных и международных соревнованиях по конкуру и выездке. С 2009 года на базе центра проводились турниры по конкуру.

Арена «Донбасс Эквицентра» была рассчитана на проведение национальных и международных турниров, а инфраструктура центра включала турнирное и разминочное поля с песочным покрытием, 3 стационарных конюшни, крытый манеж; летние денники на 250 лошадей. На трибунах могли разместиться около 1000 зрителей.

В 2009—2011 годах в «Донбасс Эквицентре» прошла серия турниров по конкуру национального и международного уровня «Донбасс Тур».

В 2012 году впервые на Украине был проведён международный турнир уровня 5 звезд, также являвшийся этапом Кубка Мира по конкуру — «Донбасс Тур CSI5*-W 2012».

Примечания

Ссылки 
 Донбасс Эквицентр — официальный сайт
 Сайт турнира «Донбасс Тур»
 
 Открытие «Донбасс Эквицентра». I Этап «Донбасс Тура» 
 С 5 по 7 июня на территории конноспортивного комплекса «Донбасс Эквицентр» пройдет 2-й этап соревнований по конкуру
 Старт «Донбасс Тура»-2009. Всё будет так, как ты хотел… 
 Ход конём: «Донбасс Тур» собирает лучших
 Донецк соберет 50 лучших всадников Украины на конный турнир

Спортивные сооружения Донецка
Конный спорт на Украине
Петровский район (Донецк)